Velkokníže Nikolaj Michajlovič (; , Petrohrad – ) byl nejstarším synem velkoknížete Michaila Nikolajeviče a vnukem Mikuláše I.

Život 
Vzdělanec a významný historik mnohostranně přispěl k poznání ruské historie v době panování cara Alexandra I.. Práce publikované rusky a francouzsky zahrnují diplomatické dokumenty cara a Napoleona, životopis carova blízkého přítele Pavla Stroganova a biografické studie Alexandra I. a jeho manželky Jelizavety Alexejevny.
 
Jako liberálně smýšlející navrhoval uspořádání, které sám nazýval autoritářským republikánstvím. Neúnavně usiloval o reformu shora, ale kvůli jeho proreformním postojům jej vlastní rodina vnímala jako podivína. Uznání současníků se mu dostalo spíše v zahraničí, stal se členem Francouzské akademie, obdržel čestný doktorát historie a filozofie na Univerzitě v Berlíně, čestný doktorát historie na Moskevské univerzitě, stal se předsedou Ruské historické společnosti, Pomologické společnosti a Ruské geografické společnosti.

V závěrečné fázi panování Mikuláše II. upadl v nemilost především proto, že carevna Alexandra Fjodorovna jej nesnášela kvůli jeho liberálním postojům. Při zhoršující se situaci v Rusku se usilovně snažil přimět panovníka k reformám a dokonce byl účasten diskusí o palácovém převratu. Po pádu monarchie byl poslán do vyhnanství ve Vologdě. Později jej bolševici uvěznili v Petrohradě a spolu s bratrem Georgijem a bratranci Dmitrijem Konstantinovičem a Pavlem Alexandrovičem zastřelili u Petropavlovské pevnosti.

Rehabilitován byl v roce 1999.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Ruská velkoknížata
Romanov-Holstein-Gottorp
Členové Ruské akademie věd
Lepidopterologové
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu svaté Anny
Nositelé Řádu svatého Stanislava
Nositelé Řádu svatého Vladimíra
Rytíři Řádu bílého orla
Rytíři Řádu slona
Rytíři Řádu svatého Ondřeje
Držitelé čestných doktorátů Humboldtovy univerzity
Popravení zastřelením
Narození 26. dubna
Narození v roce 1859
Úmrtí 24. ledna
Úmrtí v roce 1919
Úmrtí v Petrohradu
Muži